L’Abergement ist der Name folgender Orte:

 L’Abergement VD, Gemeinde im Bezirk Orbe, Kanton Waadt, Schweiz
 L’Abergement-Clémenciat, Gemeinde im Département Ain, Frankreich
 L’Abergement-de-Cuisery, Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 L’Abergement-de-Varey, Gemeinde im Département Ain, Frankreich
 L’Abergement-Sainte-Colombe, Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich

Labergement ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Labergement-du-Navois im Département Doubs
 Labergement-Foigney im Département Côte-d'Or
 Labergement-lès-Auxonne im Département Côte-d'Or
 Labergement-lès-Seurre im Département Côte-d'Or
 Labergement-Sainte-Marie im Département Doubs

Siehe auch:

 Abergement
 Le Grand-Abergement
 Le Petit-Abergement